The Messenger
 The Messenger, livro de Markus Zusak lançado em português como Eu Sou o Mensageiro
 The Messenger (romance), livro de Daniel Silva lançado em português como A Mensageira ou A Infiltrada
 The Messenger (filme de 1918), com Oliver Hardy
 The Messenger (filme de 2009), sobre a Guerra do Iraque
 The Messenger (álbum de Johnny Marr)
 The Messenger (jogo eletrônico)

The Messengers

The Messengers (telessérie), produção de 2015 com Diogo Morgado
Os Mensageiros (filme), terror com Kristen Stewart (título original: The Messengers)

Desambiguação